МФК «Сибиряк» в сезоне 2015/2016 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по мини-футболу в сезоне 2015/16.

Итоги прошедшего сезона 

По итогам сезона в Суперлиге команда заняла 3-е место, выиграв «бронзовую» серию 3—2 у «Тюмени». В розыгрыше Кубка России дошла до четвертьфинала, где уступила московскому «Динамо». Лучшим бомбардиром стали два игрока Сергей Иванов и Лео Сантана — 36 голов. Болельщики клуба признали универсала Лео Сантана лучшим игроком сезона

Хронология событий 
• 20 — 24 июля 2015 г. прошёл первый учебно-тренировочный сбор в г. Новосибирске.

• 03 августа 2015 г. клуб ознакомил болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2014/15: на один матч от 150 до 250 рублей в зависимости от категории матча, абонементы — от 3 500 до 5 000 рублей. 

• 24 июля — 7 августа 2015 г. прошёл второй учебно-тренировочный сбор в чешском Хомутов, где команда сыграла две товарищеские игры со «Спартой» — 4:1 (Франклин, А.Плахов, Волынюк, Лео Сантана), 5:4 (Чухрий (2), Тимощенков, Н.Плахов, Покотыло).

• 13 — 15 августа 2015 г. «Сибиряк» участвовал в предсезонном турнире «Кубок Тюменской области», где занял 3-е место: «Синара» — 4:3 (Н.Плахов, Чухрий, Кудзиев, Франклин), «Тюмень» — 2:2 (Волынюк, Покотыло), «Новая генерация» — 4:5 (Кудзиев, А.Плахов, Н.Плахов, Чухрий).

• 02 февраля 2016 г. Нападающий Франклин Кавалканте покинул команду и подписал контракт с «Новой генерации»

• 08 февраля 2016 г. «Сибиряк» подписал контракты с двумя бразильцами: Жоан из казахстанского «Кайрата» и Боавентура из итальянского «Карлиспорт Коджианко».

• 11 февраля 2016 г. состоялся товарищеский матч с МФК «Кристалл» (Бердск) — 12:0 (Боавентура (3), Покотыло (3), Кудзиев (2), Н.Плахов (2), Иванов, Жоан).

• 5 июня 2016 г.  На 48-й минуте четвёртой игры серии за третье место матч был остановлен из-за неспортивного поведения команды «Тюмень», которая позже удалилась с площадки в подтрибунное помещение. Игра не возобновилась.

• 10 июня 2016 г.  На заседании КДК РФС было принято решение оставить в силе фактический счет четвёртого матча серии плей-офф за 3-е место (6:3 в пользу «Сибиряк»). Вследствие этого решения «Сибиряк» выиграл серию плей-офф у «Тюмени» с общим счетом 3-1. Итоговый результат в чемпионате России сезона 2015/16 —  3-е место.

• 15 июня 2016 г.  Лучшим новичком команды болельщиками клуба был признан нападающий Руслан Кудзиев  

• 21 июня 2016 г.  Болельщики клуба признали бразильского нападающего Сими Сайотти лучшим игроком сезона

Трансферная политика 
 Пришли

 Ушли

* В аренду  
** Из аренды  
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Чемпионат России

Регулярное первенство

1 круг

2 круг

Турнирная таблица

Плей-офф 

 - на 48-й минуте игроки "Тюмени" покинули площадку и матч был остановлен.

Кубок России

Состав 

 Президент клуба — Алексей Толоконский
 Главный тренер — Евгений Куксевич
 Помощник главного тренера — Сергей Малышев
 Тренер вратарей — Владимир Вадик

Сибиряк-дубль 
Резерв МФК «Сибиряк» принимал участие в Первенстве России Высшей лиге зоны «Урал»

Турнирная таблица

Состав 

 Главный тренер — Юрий Бутрин

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2015/2016
 Кубок России по мини-футболу 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 
 

МФК «Сибиряк»
2015 год в мини-футболе
2016 год в мини-футболе